siwianka – gatunek ptaka z rodziny kukułkowatych
1 miejscowość w Polsce:
 Siwianka – wieś w województwie mazowieckim